Bancang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bancang, Jawa Timur, by, 
 Bancang, Jawa Tengah, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar